Прибытие поезда — многозначный термин.

 «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» (1896) — один из первых фильмов братьев Люмьер.
 «Прибытие поезда на вокзал Жуэнвиля» (1896) — ремейк фильма братьев Люмьер режиссёра Жоржа Мельеса.
 «Прибытие поезда на станцию в Венсене» (1896) — второй ремейк фильма братьев Люмьер режиссёра Жоржа Мельеса.
 «Прибытие тонкинского поезда» (1896) — ремейк фильма братьев Люмьер, снятый неизвестным режиссёром из студии «Байограф».
 «Прибытие поезда (фильм, 1995)» (1995) — российский киноальманах.
 «Прибытие поезда» («Уралфильм», 1995). Короткометражка (9 мин). Режиссёр — Андрей Железняков. Показывался в 1996 году на Международном кинофестивале в Сан-Франциско.